24-й выпуск  Гран-при Наций — шоссейной однодневной велогонки в формате индивидуальной раздельной гонки, проводившейся во Франции. Гонка протяжённостью 100 километров состоялась 22 сентября 1957 года. Победу, пятый год подряд, одержал французский велогонщик Жак Анкетиль.

Результаты

Ссылки 
 Гран-при Наций 1957 на FirstCycling
 
 
  

1957 год в велоспорте
Спорт во Франции в 1957 году
Сентябрь 1957 года